Lil Mama (artiest), Amerikaanse rapper, zangeres en actrice
 Lil mama (lied), een lied van Idaly in samenwerking met Josylvio uit 2018